Landkreis Nordhausen, een district in de Duitse deelstaat Thüringen
Nordhausen (stad), een plaats in de Duitse deelstaat Thüringen
Mittelbau-Dora (kamp Nordhausen), een concentratiekamp in de Tweede Wereldoorlog